Задо́рный переу́лок:

 Задорный переулок — переулок в Уфе.
 Задорный переулок — переулок в городе Шадринске Курганской области.

См. также 
 Задорный (список значений)
 Задорное — село в Крыму.